Осада Львова 1648 года — событие восстания Хмельницкого. Казацко-крестьянское западнорусское войско во главе с Богданом Хмельницким совместно с крымскими татарами осадило Львов.

Одерживая победу за победой над польско-литовскими силами, Хмельницкий с войском быстро продвигался на запад и в первых днях октября подошёл к главному городу Червоной Руси — Львову. Город не был готов к осаде, он был обнесён давно не обновлявшейся кирпичной стеной, а над городом возвышался ветхий Высокий замок времён Казимира III. Оборонительные сооружения Львова не позволяли его защитникам надеяться на долгую оборону ввиду наличия у казаков осадной артиллерии. До Хмельницкого на короткое время во Львов прибыли потерпевшие поражение в битве под Пилявцами коронные войска во главе с Иеремией Вишневецким и Николаем Остророгом, однако оба магната, несмотря на обещания оборонять город, не задержались в нём и, забрав казну, уехали в Замостье.

Чтобы лишить осаждающих удобных позиций для обстрела города, львовяне сожгли городские предместья. Хмельницкий, войско которого в значительной мере состояло из черни, решил не идти на штурм города. Вместо этого он решил использовать психологический фактор, отправив отряды под предводительством Максима Кривоноса на взятие Высокого замка. Крепость быстро пала, однако сам Кривонос получил тяжёлое ранение, в результате которого вскоре скончался. Быстрое взятие казаками Высокого замка, а также жестокая казнь пленных перед глазами львовского гарнизона, склонил горожан к переговорам. В их итоге горожане смогли выторговать снятие осады за огромный откуп в размере 365 тысяч злотых (по другим данным — 220 тысяч). В ноябре 1648 года осада была снята и Хмельницкий отправился на осаду Замостья. Татарская орда по большей части
вернулась в степи.

Интересные факты 
Во время осады казаки штурмовали Святоюрскую гору с расположенным на ней Собором Святого Юра и вырезали прятавшихся в ней униатов.

Во время осады был взят в плен татарами Тугай-бея Иван Брюховецкий, впоследствии гетман Левобережной Украины. Татары разграбили и спалили его родовое село Брюховичи.

Согласно сведениям, содержащимся в историческом очерке «Осада Львова в 1648 году», известного львовского историка XIX века Людвика Кубалы, сохранению города способствовал святой Ян из Дуклы:

 «Это неожиданное отступление противника, и спасение их города от него, приписывают чуду когда Хмельницкий и Тугай-бей увидели в вечерних облаках над монастырем бернардинцев коленопреклоненную фигуру монаха с воздетыми вверх руками, и перед страшным этим видом отдали приказ к отступлению. Отцы бернардинцы признали в нём блаженного Яна из Дуклы. А посему после отхода от Львова казаков, весь город сошелся в могиле его с шествием, и возложили корону на его могиле, а в следующем году установили перед костелом бернардинцев колонну, которая существует и по сей день» .Именно эту легенду запечатлел в своей картине польский художник Ян Матейко.

Литература 
 Апанович, Е. М. Исторические места событий освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. Изд-во Академии наук УССР, 1954

1648
Сражения по алфавиту
Польско-украинские сражения
Сражения на Украине
Битвы восстания Хмельницкого
Сражения Польши с войсками Крымского ханства
Осады 1648 года